Příjmení Razin (, v ženské podobě ) má více nositelů:

 Aharon Razin (1935–2019), izraelský biochemik a molekulární biolog
 Andrej Razin (* 1973), ruský hokejista
 Hennadij Razin (* 1978), rusko-ukrajinský hokejista
 Stěnka Razin (1630–1671), ataman donských kozáků, povstalec, lidový hrdina

Externí odkazy